Японо-корейский договор о протекторате был заключен между Японской империей и Корейской империей 17 ноября 1905 года. Договор являлся косвенным последствием русско-японской войны и превращал Корею в протекторат Японии. В стране учреждался пост японского генерал-резидента, который получал значительные полномочия в управлении страной.

История договора 
После победы Японии в русско-японской войне и подписания соглашения Кацура — Тафта, в соответствии с которым США обещали не вмешиваться в политику Японии в отношении Кореи, японское правительство решило окончательно утвердить свои позиции на Корейском полуострове. Для этого было также необходимо добиться согласия Великобритании, что и было зафиксировано во второй редакции англо-японского союза, подписанной в июле 1905 г.
Полномочный представитель Японии Ито Хиробуми прибыл в Хансон и провёл несколько встреч с императором Кореи Коджоном и корейскими министрами. В ходе первоначальных переговоров не удалось получить согласия корейского руководства, в результате чего японская сторона решилась прибегнуть к военному давлению. 17 ноября 1905 года части японских войск, находившихся в Корее согласно союзному договору, подписанному в 1904 году, окружили дворец императора Коджона. Во время заседания кабинета министров, проходившего в окруженном дворце Ито Хиробуми потребовал от них согласия на японский протекторат. Коджон уклонился от прямых переговоров, премьер-министр Хан Кю Соль решительно выступил против договора, в результате чего был изолирован японскими солдатами в отдельной комнате. В итоге глава корейского МИДа и ещё четверо министров подписали договор, подготовленный японскими представителями. По соглашению Корея теряла право на проведение своей внешней политики, кроме того, вся торговля в корейских портах осуществлялась под наблюдением японцев.
Двое корейских министров не подписали договор, неясно также, стал ли ставить свою личную печать на него император Коджон (без этого договор не считался ратифицированным). Из-за этого ряд историков, особенно корейских, подвергают сомнению юридическую правомочность договора. Однако, пользуясь подавляющим военным и политическим преимуществом, Япония претворила в жизнь все положения договора.

Список корейских министров, подписавших договор 

 Министр иностранных дел Пак Че Сун ()
 Министр обороны Ли Гын Тхэк ()
 Министр внутренних дел Ли Джи Ён ()
 Министр сельского хозяйства, торговли и промышленности Квон Джун Хён ()
 Министр образования Ли Ван Ён ()

После подписания 
В 1907 году император Коджон послал трех человек на Гаагскую конференцию о мире, чтобы попытаться представить Договор о протекторате как несправедливый и аннулировать его. Однако страны-участницы конференции отказались предоставить корейцам право голоса.
Позднее между Японией и Кореей были заключены Японо-корейский договор 1907 года и Договор о присоединении Кореи к Японии.
Договор о протекторате был официально аннулирован в 1965 году японо-южнокорейским соглашением.

Название 
В Японии Договор обычно называют «Второй японо-корейской конвенцией» (, дайнидзи никкан кё:яку), а в Корее — «Второй корейско-японской конвенцией» () или «Договором года Ыльса» ().

Источники

Примечания 

Корейско-японские отношения
Неравноправные договоры
Международные договоры Кореи
Международные договоры Японии
События 17 ноября
1905 год
Бывшие протектораты Японии